Би́тва за Бенде́ры:
 Осада Бендер (1770)
 Битва за Бендеры (1789)
 Битва за Бендеры (1918)
 Битва за Бендеры (1992)